Curtea ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Curtea (Timiș), Dorf im Kreis Timiș
 Curtea (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea

 Curtea de Argeș, Stadt im Kreis Argeș